Andrea Pisanu, né le  à Cagliari en Sardaigne, est un ancien footballeur italien ayant évolué au poste de milieu de terrain.

Biographie 
Andrea Pisanu intègre le centre de formation du club de sa ville natale, Cagliari, à l'âge de 14 ans. A seulement 16 ans, il fait sa première apparition en Serie A contre la Juventus Turin le .

Malgré un prêt couronné de succès en troisième division avec l'AC Prato durant la saison 2011-2012, Pisanu ne parvient pas à se faire une place dans la rotation des joueurs du FC Bologne. Il tente alors sa chance en MLS et réalise un essai avec les Earthquakes de San José et dispute même un match en MLS Reserve Division. 

Cet essai ne se concrétise pas par une offre de contrat mais une nouvelle opportunité s'offre à lui. Il rejoint l'effectif de l'Impact de Montréal pour sa tournée d'après saison en Italie en . Quelques semaines plus tard, le , il rejoint officiellement le club montréalais via un prêt d'une durée d'un an.

En , il est prêté au club italien du Prato AC.

Palmarès  
 Championnat canadien (1) :
 Vainqueur: 2013 avec l'Impact de Montréal

Statistiques

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1982
Naissance à Cagliari
Sportif italien du XXe siècle
Sportif italien du XXIe siècle
Footballeur italien
Joueur du Cagliari Calcio
Joueur de l'AC Sienne
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur de l'AS Varèse 1910
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Bologne FC 1909
Joueur de l'AC Prato
Joueur du CF Montréal
Joueur du Sliema Wanderers FC
Entraîneur italien de football
Entraîneur du Sliema Wanderers FC